Анатолий () — римский политический деятель второй половины IV века.

Анатолий происходил из Киликии. До 361 года он был наместником Галатии. В 361 году Анатолий занимал должность наместника Финикии. Переписывался с известным ритором Либанием.

У него было три сына: Аполлинарий, Гемелл и Анатолий.

Литература 
 

Чиновники Римской империи